kompetencja (socjologia)  – zakres czyjejś wiedzy, umiejętności, uprawnień itp.
 Kompetencja (biologia)
 kompetencje społeczne 
 kompetencja (prawo)
 kompetencja językowa
 kompetencja komunikacyjna
 kompetencja psychologiczna
 kompetencje informacyjne
 kompetencje administracyjne
 kompetencje kulturowe
 kompetencje międzykulturowe
 kompetencje czytelnicze
 kompetencje organizacji